Partimage это утилита для клонирования HDD дисков для Linux/UNIX-подобных операционных систем. Partimage может сохранять раздел диска в большом количестве форматов в виде образа диска. Такие утилиты, как Partimage полезны в ряде случаев, с которыми сталкиваются Администраторы сетей или продвинутые пользователи ПК, у которых несколько основных операционных систем. Последняя стабильная версия вышла в 2010 году; с тех пор один из авторов Partimage работает над FSArchiver, которая имеет более широкий функционал, чем Partimage.

Как использовать 
Несколько примеров как можно использовать Partimage.
 Создать backup разделов диска. Создать резервную копию отдельного раздела для последующего восстановления данных в случае их повреждения.
 Массовое развертывание ПО на нескольких ПК. Нескольким компьютерам может понадобиться одинаковое программное обеспечение или операционная система.

Особенности 
Для пользователей Windows Partimage поддерживает работу с NTFS (экспериментально). Partimage поддерживает большинство файловых систем Linux, и вы также можете её найти в большинстве дистрибутивов Linux, таких как Debian, Live CD сборке PING, Knoppix и SystemRescueCD.

Можно отметить, что файл образа диска при создании сжимается, а восстановление данных или их backup возможен по сети. Передаваемые данные шифруются.

В качестве GUI Partimage использует Newt.

В вопросе клонирования разделов Partimage ограничен списком поддерживаемых файловых систем. Поддерживаются: Ext2, Ext3, Reiserfs, FAT12, FAT16, FAT16B, FAT32, HPFS, JFS, Xfs, UFS, HFS and Ntfs. Partimage не работает с Ext4 и Btrfs.

Ссылки

Другие ресурсы 
 
 Partimage-users mailing list
 Kleo-Graphical user interface for Partimage

Свободные системы резервного копирования
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL